

Patronyme 

 Abel Chevalley (1868-1933), angliciste, écrivain et diplomate français ;
 Catherine Chevalley (1951-), philosophe française ;
 Claude Chevalley (1909-1984), mathématicien français ;
 Isabelle Chevalley (1972-), personnalité politique suisse ;
 Lucie Chevalley (1882-1979), personnalité politique française.

Toponymie 

 Chevalley, quartier d'Alger.